Астре́йко () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Астрейко, Аким Петрович (1911—1978) — белорусский советский поэт, переводчик, журналист. Член Союза писателей СССР (1939).
 Астрейко, Владимир Тимофеевич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Астрейко, Николай — лидер организации «Партнерство», правозащитник.
  (1912—1937) — белорусский поэт, переводчик.

Примечания